Oleg Viktorovič Petrov (), ruski hokejist, * 18. april 1971, Moskva, Rusija.

Petrov je kariero začel pri klubu CSKA Moskva v sovjetski ligi. Leta 1991 je bil izbran na NHL naboru kot 127. s strani kluba Montreal Canadians, za katerega je zaigral v 1992/93 in z enim večjim presledkom za klub odigral osem sezon. V ligi NHL, kjer je eno sezono igral tudi za klub Nashville Predators, je skupno odigral 382 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 72 golov in 115 podaj, ter dvajset tekem končnice, na katerih je dosegel en gol in šest podaj. V drugem delu kariere je igral tudi za klube HC Ambrì-Piotta, HC Genève-Servette in EV Zug v švicarski ligi ter klube Atlant Mitišči, Ak Bars Kazan, Spartak Moskva in Lokomotiva Jaroslavelj v ligi KHL. V sezoni 2008/09 je osvojil Gagarinov pokal za zmago v ligi KHL.

Za rusko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, v letih 1998, 1999 in 2000, kjer je skupno odigral osemnajst tekem, na katerih je dosegel štiri gole in šest podaj.

Pregled kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 30
| 4
| 7
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 43
| 7
| 4
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 4
| 4
| 8
| +15
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 34
| 8
| 13
| 21
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 92/93
|
| 9
| 2
| 1
| 3
| +2
| 10
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 92/93
|
| 55
| 26
| 29
| 55
| +14
| 36
|
| 5
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 93/94
|
| 55
| 12
| 15
| 27
| +7
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 93/94
|
| 23
| 8
| 20
| 28
| -9
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 94/95
|
| 12
| 2
| 3
| 5
| -7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 94/95
|
| 17
| 7
| 11
| 18
| -6
| 12
|
| 17
| 5
| 6
| 11
| -5
| 10
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 95/96
|
| 36
| 4
| 7
| 11
| -9
| 23
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 95/96
|
| 22
| 12
| 18
| 30
| +5
| 71
|
| 6
| 2
| 6
| 8
|
| 0
|-
| HC Merano
| Italijanska liga
| 96/97
|
| 12
| 5
| 12
| 17
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 45
| 24
| 28
| 52
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 40
| 30
| 63
| 93
|
| 60
|
| 14
| 11
| 11
| 22
|
| 40
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 6
| 3
| 3
| 6
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 98/99
|
| 44
| 35
| 52
| 87
|
| 52
|
| 15
| 9
| 11
| 20
|
| 32
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Citadelles
| AHL
| 99/00
|
| 16
| 7
| 7
| 14
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +2
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 99/00
|
| 44
| 2
| 24
| 26
| +10
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 00/01
|
| 81
| 17
| 30
| 47
| -11
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 01/02
|
| 75
| 24
| 17
| 41
| -4
| 12
|
| 12
| 1
| 5
| 6
| +2
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 02/03
|
| 53
| 7
| 16
| 23
| -2
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 02/03
|
| 17
| 2
| 2
| 4
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Genève-Servette
| Švicarska liga
| 03/04
|
| 48
| 24
| 32
| 56
|
| 97
|
| 12
| 4
| 5
| 9
|
| 18
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 44
| 30
| 33
| 63
|
| 85
|
| 8
| 1
| 5
| 6
|
| 45
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 05/06
|
| 32
| 11
| 21
| 32
|
| 58
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 42
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 06/07
|
| 42
| 12
| 40
| 52
|
| 95
|
| 12
| 4
| 6
| 10
|
| 18
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 07/08
|
| 18
| 6
| 8
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 07/08
|
| 32
| 8
| 14
| 22
| +13
| 22
|
| 10
| 5
| 5
| 10
| +4
| 10
|-
| Ak Bars Kazan
| KHL
| 08/09
|
| 54
| 9
| 12
| 21
| +4
| 24
|
| 21
| 5
| 2
| 7
| -2
| 20
|-
| Atlant Mitišči
| KHL
| 09/10
|
| 50
| 18
| 8
| 26
| +2
| 58
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -4
| 6
|-
| Atlant Mitišči
| KHL
| 10/11
|
| 34
| 8
| 21
| 29
| +4
| 50
|
| 24
| 7
| 5
| 12
| 0
| 27
|-
| Ak Bars Kazan
| KHL
| 11/12
|
| 31
| 4
| 6
| 10
| +3
| 16
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| -3
| 20
|-
| Spartak Moskva
| KHL
| 12/13
|
| 40
| 3
| 12
| 15
| -5
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| KHL
| 12/13
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1218
| bgcolor="#7FFF00" | 386
| bgcolor="#7FFF00" | 596
| bgcolor="#7FFF00" | 982
| bgcolor="#7FFF00" | +25
| bgcolor="#7FFF00" | 981
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 189
| bgcolor="#7FFF00" | 61
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 134
| bgcolor="#7FFF00" | -11
| bgcolor="#7FFF00" | 292
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti HC Merano
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti Quebec Citadelles
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti HC Genève-Servette
Hokejisti EV Zug
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti Atlant Mitišči
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj